Rongcheng puede referirse a :

Localidades
Rongcheng, población ubica en la provincia de Shandong, China.
Rongcheng, población ubica en la provincia de Guangdong, China.
Rongcheng, población ubica en la provincia de Hebei, China.
Clubes deportivos
Rongcheng, equipo de fútbol de la ciudad de Chengdu, China.